Bill Chmielewski (1941) – cestista statunitense
Tomasz Chmielewski (1983) – pentatleta polacco